Флаг Колыва́нского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 25 декабря 2006 года Решением тринадцатой сессии Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области первого созыва № 145 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2791.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией. Автор идеи флага — В. В. Маздоров.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, диагонально разделенное на две половины белой стрелой, проходящей из левого нижнего угла в правый верхний угол. В верхней синей половине изображение выходящего желтого церковного купола на белом барабане с черным окном. В нижней зеленой половине флага изображение положенного параллельно стреле желтого колоса и идущего вправо и обернувшегося белого соболя. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Колыванского района.

Лазоревый (синий, голубой) цвет - символ благополучия, мира, верности, движения вперед, больших водных ресурсов района, через который протекает великая сибирская река Обь и её многочисленные притоки. Зеленый цвет - символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, таежных лесов, а также сельского хозяйства, осуществляющегося в суровых природных условиях. Серебряный (белый) цвет - символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу.
Стрела символизирует движение, развитие, желание жителей района не останавливаться на достигнутом, преодоление преград. Аллегорически стрела символизирует прошедший через современную территорию района с запада на восток в XVIII в. Московский тракт, сыгравший значительную роль в истории освоения и формирования района. Золотой церковный купол собора Александра Невского, построенного в Колывани в 1880-х гг. и являющегося ее градостроительной доминантой, символизирует Колывань как один из важных центров в Западной Сибири православной веры, традиций и культуры, а также указывает на статус Колывани как исторического поселения.

Колос - символ развитого сельского хозяйства - «золотых» полей, являющегося одним из основных источников богатства и благополучия жителей района. Кроме того, колос символизирует преемственность с историческим гербом Колывани, утвержденным в 1846 г. - «щит разделен на две части, в верхней, меньшей, в зеленом поле губернский герб, а в нижней, пространной, в серебряном поле соединенные вершинами два снопа на ржаной ниве, подле лежащий серп». Соболь - символ благородства, власти, красоты и разнообразия природы Колыванского района.

Ссылки 
 Флаг Колыванского района в базе данных Геральдика.ру

Примечания 

Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением соболя